McCloud steht für:
 Originaltitel der Fernsehserie Ein Sheriff in New York
 McCloud River, Fluss in Kalifornien, USA

Orte:
 McCloud (Kalifornien), USA
 McCloud (Montana), USA
 McCloud (Tennessee), USA

Personen:
 Andy McCloud (1948–2010), US-amerikanischer Bassist, Komponist und Arrangeur
 George McCloud (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 Scott McCloud (* 1960), US-amerikanischer Comic-Künstler und -Theoretiker
 Tyrus McCloud (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler